Willkommen Folk tell Drekka Fest! ( — ) — дебютный студийный альбом норвежской фолк-метал-группы Trollfest.

Об альбоме 
Звучание дебютного альбома Trollfest часто сравнивают с творчеством финской группы Finntroll, однако отличий между ними гораздо больше, чем сходств. Отмечается намного более агрессивное и металлическое звучание, вдохновленное злыми и коварными рассказами о волосатых монстрах.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Psychotroll — Bass
 Trollbank — Drums
 Mr. Seidel — Guitars
 Trollmannen — Vocals

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Trollfest